Fjelsted kan henvise til flere stednavne:
 Fjelsted (Hjørring Kommune) – landsby i Sindal Sogn
 Fjelsted (Mariagerfjord Kommune) – landsby i Mariager Sogn
 Fjelsted (Middelfart Kommune) – landsby i Fjelsted Sogn

Se også:
 Fjelsted Mark – bebyggelse i Mariager Sogn
 Fjelsted Udflyttere – bebyggelse i Mariager Sogn